L'espressione Decoy nella lingua inglese (derivato probabilmente da un termine olandese) significa una persona, oggetto o evento utilizzati come esca per risolvere situazioni particolari.

Decoy può anche riferirsi a:

Cinema 
Inganno (Decoy) – film del 1946 diretto da Jack Bernhard 
 Decoy – film del 1995 diretto da Victor Rambaldi
 Decoys – film del 2004 diretto da Matthew Hastings
 Decoys 2: Seduzione aliena – film del 2007 diretto da Jeffery Scott Lando

Guerra 
 Decoy o inganno radar – una delle tecniche delle EA – Electronic Attack utilizzate nella Guerra elettronica

Informatica 
 Decoy scan – tecnica applicabile alle scansioni di rete

Musica 
Decoy – album di Miles Davis del 1984

Televisione 
Una donna poliziotto (Decoy) – serie televisiva con Beverly Garland del 1957
Decoy (La trappola) – episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973